La nabalamprophyllite è un minerale appartenente al gruppo della lamprofillite.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Collegamenti esterni 

Sorosilicati
Minerali del bario
Minerali del sodio
Minerali del titanio